Die Mannschaftseuropameisterschaften der Herren und Damen 1985 im Squash fanden vom 1. bis 4. Mai 1985 in Barcelona in Spanien statt. Insgesamt traten 21 Mannschaften bei den Herren und 17 Mannschaften bei den Damen an. Bei den Herren handelte es sich um die 13. Auflage der Meisterschaft, bei den Damen um die achte Austragung.

Bei den Herren und Damen setzten sich jeweils die Titelverteidiger aus England durch. Die Herrenmannschaft um Geoff Williams, Bryan Beeson, David Pearson, Ashley Naylor und Martin Bodimeade besiegte im Finale Schweden mit den Spielern Jan-Ulf Söderberg, Lars Kvant, Fredrik Johnson, Jonas Görnerup und Ulf Lagunoff mit 4:1. Für Wales war es die erste Finalteilnahme bei Europameisterschaften. In der Damenkonkurrenz blieben Alison Cumings, Nicky Spurgeon und Alex Cowie ihre irischen Konkurrentinnen Mary Byrne, Barbara Lowans und Marjorie Croke im Endspiel mit 3:0.

Herren

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Platzierungsspiele

Damen

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Platzierungsspiele

Abschlussplatzierungen

Herren

Damen

Weblinks 
 Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
 Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)

1985
Squashturnier 1985
Sportveranstaltung in Barcelona
Squashturnier in Spanien